Anton van Orléans (1775-1807)
 Anton van Orléans (1824-1890)